Bacalao kann sich beziehen auf:
 Bacalao (Insel), eine sogenannte Phantominsel

in der spanischen Sprache:
 Kabeljau
 in Salz eingelegter und luftgetrockneter Klippfisch oder Stockfisch
 Slangausdruck für den Musikstil Progressive Techno

Siehe auch: 
 Bacalhau